Ngabean kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngabean (administrativ by i Indonesien, lat -7,74, long 109,79), Jawa Tengah, 
 Desa Ngabean (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 110,30), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar